Окина (ʻ) — буква в полинезийских языках
 Окина (翁) — вспомогательный субспутник японского лунного аппарата Кагуя
 Окина (翁) — старец, персонаж японского театра Но
 Окина (柏崎) — персонаж анимэ и манги «Rurouni Kenshin»
 Окина (Oquina) — деревня в муниципалитете Бернедо в Стране Басков (Испания)

См. также
 Окина отомодати